Die Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga führt alle Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga auf. Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönig wurde derjenige Spieler, der im Verlauf einer Regionalligasaison die meisten Tore erzielte. Insgesamt 134 Spieler wurden bisher Torschützenkönig der Regionalliga.

Erfolgreichste Spieler sind Daniel Frahn und Gerd Klier, die insgesamt vier Mal Torschützenkönig wurden, gefolgt von Ernst Kuster und Simon Engelmann, die dreimal erfolgreich waren. Johannes Löhr konnte als bisher einziger Spieler auch Torschützenkönig der Bundesliga werden. Manfred Burgsmüller, Francisco Copado, Olivier Djappa und Norbert Stolzenburg wurden auch in der 2. Bundesliga Torschützenkönig. Erfolgreichste Vereine sind der VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken, die fünfmal den Torschützenkönig stellten. Viermal erfolgreich waren der SV Alsenborn, Tennis Borussia Berlin, der 1. FSV Mainz 05, der FC Bayern München, die Stuttgarter Kickers, der KFC Uerdingen 05, der VfL Wolfsburg und der Wuppertaler SV.

Zwischen 1963 und der Gründung der 2. Bundesliga 1974 gab es fünf Regionalligen, die die zweithöchste Spielklasse bildeten. Im Jahre 1994 wurde die Regionalliga wieder eingeführt. Diesmal gab es drei Regionalligen, wobei die Regionalliga im Bereich Nord/Nordost in zwei Staffeln spielte. Die neue Regionalliga war die dritthöchste Spielklasse. Im Jahre 2000 wurden zwei Regionalligastaffeln gebildet. Ab der Saison 2008/09 gab es wieder drei Regionalligen, durch die Einführung der 3. Liga war die Regionalliga allerdings nur noch viertklassig. Seit der Saison 2012/13 existieren fünf Regionalligen.

Liste der Torschützenkönige 
 Verein: Grün markiert sind die jeweiligen Aufsteiger in die Bundesliga (bis 1974), in die 2. Bundesliga (ab 1994) bzw. in die 3. Liga (ab 2008).
 Tore: Die rosa markierte Zahl kennzeichnet den Torrekord in der jeweiligen Staffel, die dunkelrot markierte Zahl den in der jeweiligen gesamten Regionalliga.
 Schnitt: Nennt die durchschnittliche Anzahl an Toren pro Spiel. Die rosa markierte Zahl kennzeichnet den höchsten Toreschnitt, der je in der jeweiligen Staffel erzielt wurde, die dunkelrot markierte Zahl den in der jeweiligen gesamten Regionalliga.

Zweitklassige Regionalliga (1963–1974) 
Alle Torschützenkönige bis auf Willi Lippens, Titelträger der Regionalliga West 1968/69, waren Deutsche.

Regionalliga Nord 

Anmerkung: 1963/64 und 1970–1973 18 Vereine (34 Spiele); 1964–1970 17 Vereine (32 Spiele); 1973/74 19 Vereine (36 Spiele).

Regionalliga Berlin 

Anmerkung: 1963/64: 10 Mannschaften (27 Spiele), 1964/65: 10 Mannschaften (26 Spiele), 1965–69: 16 Mannschaften (30 Spiele), 1969/70: 14 Vereine (26 Spiele), 1970–72 und 1973/74: 12 Vereine (33 Spiele), 1972/73: 12 Vereine (32 Spiele)

Regionalliga West 

Anmerkungen: 1963/64: 20 Vereine (38 Spiele); ansonsten 18 Vereine (34 Spiele)

Regionalliga Südwest 

Anmerkung: 1963/64: 20 Vereine (38 Spiele), 1964/65: 18 Vereine (34 Spiele), ansonsten 16 Vereine (30 Spiele).

Regionalliga Süd 

Anmerkung: In der Regel 18 Vereine (34 Spiele). 1963/64 und 1969/70: 20 Vereine (38 Spiele); 1964/65 und 1970–72: 19 Vereine (36 Spiele)

Drittklassige Regionalliga (1994–2008) 
Anmerkung: Von 1994 bis 2000 wurde in vier Staffeln gespielt, anschließend in zweien.

Regionalliga Nord 

Anmerkung: 1994–2000 und 2001–04 18 Vereine (34 Spiele); 2000/01 und 2004–08 19 Vereine (36 Spiele)

Regionalliga Nordost

Regionalliga West/Südwest 

Anmerkung: 1994/95 und 1996–98 18 Vereine (34 Spiele). 1995/96 und 1999/2000 19 Vereine (36 Spiele). 1998/99 17 Vereine (32 Spiele).

Regionalliga Süd

Viertklassige Regionalliga (seit 2008)

Regionalliga Nord 

Anmerkung: In der Regel 18 Vereine (34 Spiele). 2012/13 18 Vereine, davon 16 in der Wertung (30 Spiele).

Regionalliga Nordost 

Anmerkung: Bis 2014/15 16 Vereine (30 Spiele), seit 2015/16 18 Vereine (34 Spiele).

Regionalliga West 

Anmerkung: In der Regel 18 Vereine (34 Spiele). 2011/12, 2013/14, 2015/16 und 2019/20: 19 Vereine (36 Spiele), 2012/13, 2021/22: 20 Vereine (38 Spiele). 2020/21: 21 Vereine (40 Spiele). 2019/20 Saisonabbruch: Engelmanns Mannschaft absolvierte 26 Spiele.

Regionalliga Südwest 

Anmerkung: 2012/13, 2016/17, 2017/18: 19 Vereine (36 Spiele), 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20: 18 Vereine (34 Spiele).

Regionalliga Bayern 

Anmerkung: 2012/13: 20 Vereine (38 Spiele), 2013/14, 2017/18: 19 Vereine (36 Spiele), 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19: 18 Vereine (34 Spiele).

Regionalliga Süd 

Anmerkung: In der Regel 18 Vereine (34 Spiele). 2010/11: 18 Vereine, davon 16 in der Wertung (30 Spiele)

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 3. Fußball-Liga
 Liste der Torschützenkönige des DFB-Pokals
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Oberliga
 Liste der Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenköniginnen der 2. Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga

Einzelnachweise

Fußnoten 

!Torschutzenkonig
Regionalliga